General Comprehensive Operating System (GCOS) is een familie van besturingssystemen ontwikkeld ten behoeve van mainframes, oorspronkelijk door General Electric met de naam GECOS.  Later is dit door Honeywell Bull uitgebreid. Het is nog steeds operationeel voor Bull-mainframes.

Geschiedenis 
De GE400-serie werkte met versie 3 en het hiërarchische databasemanagementsysteem Integrated Data Store (IDS1) ingebed in COBOL.
De zesbits-tekenset GBCD was toen voldoende om zelfs interactief te werken, zij het slechts met domme terminals.

GBCD 
De General Binary Coded Decimal tekenset gebruikte zes bits waarmee 64 tekens konden worden gevormd. De bitstructuur werd in de regel octaal weergegeven. 

onderstaande tabel: in de rijen het eerste octale cijfer en in de kolommen het tweede.

Database 
De versies 7-8 hebben IDS2 (Integrated Data Store) aan boord, een hiërarchisch DBMS dat ASCII-georiënteerd is.

Besturingssysteem